Orabi ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Orabi (1911–1957), ägyptischer Ringer
 Muhammad al Orabi (* 1951), ägyptischer Diplomat und Politiker